Муфаса — персонаж франшизы «Король Лев».

Муфаса также может означать:

 «Муфаса: Король Лев» — предстоящий анимационный фильм 2024 года.
 Mufasa — песня песня нигерийского певца Tekno, выпущенная 23 февраля 2022 года.